Augustus Meineke (1790-1870) – filologo classico tedesco
 Birgit Meineke (1964) – ex nuotatrice tedesca orientale
 Don Meineke (1930-2013) – cestista statunitense